Punto final hace referencia a varios artículos:

Ortografía y gramática
 Punto (puntuación), tipo de signo en la puntuación.

Medios de comunicación
 Punto Final (revista) (1965-1973 y 1989-), revista quincenal chilena de izquierdas.
 Punto final (programa de televisión), noticiero televisivo de la cadena peruana Latina.

Además
 Ley de Punto Final (1986) para amnistiar a los genocidas argentinos; fue derogada en 2005.
 Punto Final (banda) (1988-2009), grupo español de hip-hop.